«Лётчикам Краснознамённой Балтики» — памятник в Санкт-Петербурге, перед домом 25 (бывший кинотеатр «Современник») на проспекте Науки. Монумент был сооружён в 1975—1976 годах на месте действовавшего во время блокады Ленинграда военного аэродрома тяжёлой ударной авиации Балтийского флота.

История 
В сентябре 1941 года, после замыкания блокадного кольца вокруг Ленинграда, для базирования авиации Балтийского флота был сооружён аэродром «Гражданка». Аэродром имел гравийно-щебёночную взлётно-посадочную полосу, шедшую от нынешнего местоположения памятника к перекрёстку Северного проспекта и Улицы Руставели, и отличался высоким уровнем технического обеспечения, позволявшим круглосуточное обеспечение полётов; применялся он главным образом для тяжёлой ударной авиации Балтийского флота. После войны аэродром был закрыт и в 1960-х годах застроен жилыми кварталами.

В 1971 году в микрорайоне Гражданка, появившемся на месте аэродрома, соорудили первый мемориал с фамилиями лётчиков, погибших в годы войны. В 1975 году в честь празднования 30-летия Победы был заложен монумент в память о лётчиках-балтийцах, летавших с аэродрома. Над памятником работали скульпторы О. Н. Харламов и О. Ф. Лыч, архитектурное проектирование выполнил А. В. Кожевников. Открытие памятника состоялось 15 октября 1976 года.

В 2009 году была проведена реставрация памятника, при которой сам монумент был перекрашен из серебряного в золотой цвет, а облицовка постамента заменена на полированный гранит. К 2019 году памятник снова пришёл в плачевное состояние, от постамента стали отваливаться куски облицовки. При этом выяснилось, что, по сведениям КГИОП, монумент не имел хозяина.

Описание памятника 
Памятник расположен вблизи станции метро «Академическая» перед зданием бывшего кинотеатра «Современник» по адресу проспект Науки, дом 25. Представляет собой золочёный многогранник с 32 вершинами и 90 рёбрами, расположенными так, что от каждого ребра отходит по 5 граней, образующих при взгляде с любой стороны рельефную пятиконечную звезду — такую же, как рисовали на фюзеляжах самолётов.

Монумент расположен на восходящем постаменте, призванном имитировать уходящую вверх взлётно-посадочную полосу аэродрома. На постаменте размещена памятная доска, текст на которой гласит: «Здесь в 1941—1945 годах находился аэродром „Гражданка“, с которого лётчики Краснознамённой Балтики защищали ленинградское небо».

Значение 
Около памятника регулярно проходят памятные и траурные мероприятия, в которых принимают участие школьники прилегающего района. В числе прочего, муниципальные и городские власти ежегодно организовывают возложение к памятнику цветов на День Воздушного Флота СССР. Возложения проводятся 18 августа, несмотря на то, что в 1980 году дата праздника была изменена. Выбор даты обусловлен тем, в какой день этот праздник отмечался непосредственно в годы войны.

Примечания

Литература 
 
 

Мемориалы, посвящённые блокаде Ленинграда
Памятники по алфавиту
Здания и сооружения Калининского района Санкт-Петербурга